Font del Bessó är en källa i Andorra.   Den ligger i parroquian Sant Julià de Lòria, i den sydvästra delen av landet,  kilometer sydväst om huvudstaden Andorra la Vella. Font del Bessó ligger  meter över havet.

Terrängen runt Font del Bessó är bergig österut, men västerut är den kuperad. Terrängen runt Font del Bessó sluttar söderut. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  kilometer väster om Font del Bessó. Närmaste större samhälle är Sant Julià de Lòria,  kilometer nordost om Font del Bessó. 

I trakten runt Font del Bessó växer i huvudsak blandskog.  Inlandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är december, med  mm nederbörd.  Trakten runt Font del Bessó är mycket glesbefolkad, med  invånare per kvadratkilometer.

Kommentarer

Källor 

Vattenkällor i Andorra